Godinho ist der Familienname folgender Personen:

 João Baptista Vieira Godinho (1742–1811), portugiesischer Militär und Kolonialverwalter
 Luís Godinho (* 1985), portugiesischer Fußballschiedsrichter
 Manuel Godinho de Erédia (1563–1623), malaiisch-portugiesischer Kartograph und Autor
 Marcus Godinho (* 1997), kanadischer Fußballspieler
 Sérgio Godinho (* 1945), portugiesischer Musiker
 Vitorino Magalhães Godinho (1918–2011), portugiesischer Historiker